Port Royal (1988)
 Port Royal (álbum) - da banda Running Wild

Localidades 
 Port Royal
 Port Royal (Carolina do Sul)
 Port Royal (Pensilvânia)
 Port Royal (Virgínia)

Jansenismo 
 Port-Royal-des-Champs
 Gramática de Port-Royal, uma gramática universal
 Lógica de Port-Royal
 Petites écoles de Port-Royal 

Port Royal